Tineo puede referirse a:

 Tineo, concejo español en la Comunidad Autónoma de Asturias.
 Tineo, un árbol de Chile, llamado también tenío.

Abreviaturas científicas de botánicos 
 G.Tineo - Giuseppe Tineo 1757-1812. 
 Tineo - Vincenzo Tineo 1791-1856.